Banjara ima više značenja:
 Banjara (Benevento)
 Banjara (Frozinone)
 Banjara (Peruđa)
 Banjara (Vičenca)